Андрійчук Тарас Васильович — український військовик
 Андрійчук Тарас Михайлович — український художник